

Toponyme 
Aboncourt est le nom de plusieurs communes ou anciennes communes de l'Est de la France : 
 Aboncourt, en Meurthe-et-Moselle ;
 Aboncourt, en Moselle ;
 Aboncourt, ancienne commune aujourd'hui intégrée à la commune d'Aboncourt-Gesincourt ;
 Aboncourt-sur-Seille, en Moselle.

Patronyme 

 Antoine Richard d'Aboncourt, homme politique français ;
 Nicolas François Joseph Richard d'Aboncourt, homme politique français.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France